В парному розряді жіночого тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Марія Шарапова і Тамарін Танасугарн виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Татаркова і Марлен Вайнгартнер 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Емілі Луа /  Ніколь Пратт (чвертьфінал)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (чвертьфінал)

 Еммануель Гальярді /  Барбара Ріттнер (1-ше коло)
 С Коен-Алоро /  Елені Даніліду (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Fortis Championships Luxembourg